Manuel Freire puede referirse a:
 Manuel Freire Castrillón (1751-1820), comerciante, político y periodista español.
 Manuel Freire de Andrade (1767-1835), oficial de caballería español durante la guerra de la Independencia española.
 Manuel Freire (1792-1858), militar uruguayo, uno de los Treinta y Tres Orientales.
 Manuel Freire Rodríguez (n. 1993), piragüista español, especialista en descenso de aguas bravas.